Comitatul Kent, conform originalului din limba engleză, Kent County, este numele a unui comitat din Tasmania, Australia, respectiv a mai multor comitate din Canada și Statele Unite ale Americii, toate denumite după comitatul Kent din Anglia.

Anglia 

 Comitatul Kent

Australia 

 Comitatul Kent, Tasmania

Canada 

 Comitatul Kent, provincia New Brunswick
 Comitatul Kent, provincia Ontario

Statele Unite ale Americii 
 Comitatul Kent, statul Delaware
 Comitatul Kent, statul Maryland
 Comitatul Kent, statul Michigan
 Comitatul Kent, statul Rhode Island
 Comitatul Kent, statul Texas

Vezi și 
 Kent (dezambiguizare)